A függetlenség napja az alábbi dolgokat jelentheti:
 Függetlenség napja - Önrendelkezés megszerzésének évfordulója
 Függetlenség napja (Egyesült Államok) - A függetlenség napja az Amerikai Egyesült Államokban
 Függetlenség napja (Finnország) - A függetlenség napja az Finnországban
 Függetlenség napja (Bissau-Guinea) - A függetlenség napja Bissau-Guineában.

Film 
 A függetlenség napja (film, 1996) - amerikai sci-fi akciófilm 1996-ból Roland Emmerich rendezésében
 A függetlenség napja – Feltámadás - amerikai sci-fi
 A függetlenség napja (film, 1983) - amerikai film 1983-ból

Irodalom 
 Függetlenség napja (regény) - Richard Ford regénye
 Függetlenség napja (Ki vagy, doki?) - Egy Ki vagy, doki? regény Peter Darvill-Evans-től